Robu ist der Familienname folgender Personen:

 Doina Ciucanu-Robu (* 1967), rumänische Ruderin
 Gabriela Robu (* 1957), rumänische Kunstturnerin, siehe Gabriela Trușcă
 Ioan Robu (* 1944), rumänischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Bukarest
 Mihai Robu (1884–1944), römisch-katholischer Bischof von Jassy 
 Valentin Robu (* 1967), rumänischer Ruderer